ni (ny) – litera alfabetu greckiego
 Ni – dwuznak
 Ni – znak japońskich sylabariuszy
 Ni – symbol chemiczny niklu
 NI – skrótowa nazwa firmy National Instruments
 Ni – gitarzysta zespołu Girugamesh